Julie har flere betydninger:
 Julie (pigenavn)
 Julie (sanger) – dansk/grønlandsk sangerinde
 Julie (album) – album af sangeren Julie
 Julie (tv-serie) (2005-)
 Julie (film) (2011)